

Patronymes 

 Jeff Stryker (1962), acteur pornographique
 Kurtis Stryker, personnage de jeu vidéo
 Roy Stryker (1893 - 1975), économiste, fonctionnaire et photographe américain
Susan Stryker (1961 -), professeure, écrivaine, cinéaste et théoricienne queer américaine

Toponyme 

 Stryker, un village américain de l'Ohio.

Autres 
 Stryker, une famille de véhicules blindés
 Stryker Mobile Gun System, un système d'artillerie mobile
 Stryker Corporation, une entreprise de matériel médical

Fiction 
 William Stryker, un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics